Comment j'ai tué mon père est le titre de:

Cinéma 
 Comment j'ai tué mon père, film français d'Anne Fontaine sorti en 2001 ;

Littérature 
 Comment j'ai tué mon père, roman du journaliste Frédéric Vion paru en 2015 ;